Is This the Life We Really Want? () — пятый студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, официально выпущенный 2 июня 2017 года на лейбле Columbia Records. В качестве продюсера выступил Найджел Годрич.

Альбом достиг 3-й позиции в Великобритании и 11-й в США.
Четыре песни с альбома были выпущены в качестве синглов: «Smell the Roses», «Déjà Vu», «The Last Refugee», и «Wait for Her».

Об альбоме

Список композиций

Участники 
 Roger Waters — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано
 Найджел Годрич — клавишные, гитара, семплирование, аранжировка
 Гас Сифферт (Gus Seyffert) — гитара, клавишные, бас-гитара
 Джонатан Уилсон — гитара, клавишные
 Роджер Джозеф Маннинг младший — клавишные
 Ли Пардини — клавишные
 Джоуи Уаронкер — ударные
 Джессика Вольфе — вокал
 Холли Лэссиг — вокал
 Дэвид Кэмпбелл — аранжировка струнных

Позиция в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Альбомы Роджера Уотерса